Weidachgraben und Gweidachgraben sind Gewässernamen:

 Weidachgraben (Wolfsgraben), linker Zufluss zum Auengraben Wolfsgraben links der Altmühl vor Gundelsheim an der Altmühl, Gemeinde Theilenhofen, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern
 Weidachgraben (Erlauf), rechter Zufluss der Erlauf zwischen Trübenbach, Markt Gaming und Brandgegend, Gemeinde Puchenstuben, beide Bezirk Scheibbs, Niederösterreich
 Weidachgraben (Jagst), linker Zufluss der Jagst in Westerhofen, Gemeinde Westhausen, Ostalbkreis, Baden-Württemberg; siehe Liste der Zuflüsse der Jagst
 Weidachgraben (Naab), rechter Zufluss der Naab in Unterköblitz, Markt Wernberg-Köblitz, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Weidachgraben (Volkach), rechter Zufluss der Volkach (zum Main) zwischen Zeilitzheim und der Lohmühle, Gemeinde Kolitzheim, Landkreis Schweinfurt, Bayern

Siehe auch:
 Gweidachgraben, rechter Zufluss des Ermskanals neben der Erms an der Papierfabrik, Dettingen an der Erms, Landkreis Reutlingen, Baden-Württemberg 
 Weidach
 Weidachbach